Avenida Eva Perón es el nombre de diversas arterias viales de Argentina:

 Avenida Eva Perón, nombre que recibe la ex Avenida del Trabajo ubicada en el sudoeste de la ciudad de Buenos Aires;
 Avenida Eva Perón, nombre con la que se denomina dentro del partido de Morón, provincia de Buenos Aires, a la ex Avenida Pierrastégui, parte de la Ruta Provincial 17;
 Avenida Eva Perón, nombre con la que se denomina dentro del partido de Merlo, provincia de Buenos Aires, a una buena parte de la Ruta Provincial 21.